Spojení písmen P a Y může mít různé významy:

PY 
 PY – kód ISO 3166-2 pro Paraguay
 bývalá SPZ okresu Praha-východ

py 
 pyridin

.py 
 .py – internetová doména nejvyššího řádu pro Paraguay
 .py – přípona souborů progamovacího jazyka python